Skolarówka – przełęcz w Beskidzie Małym
 Skolarówka – przysiółek miejscowości Ślemień